Philophrosyne steht für:

 Philophrosyne (Mythologie), eine weibliche Figur in der griechischen Mythologie
 Philophrosyne (Mond), ein Jupitermond